Goiko Mendian (En la alta montaña) es una canción popular vasca muy conocida.   El famoso compositor de música Jesús Guridi adaptó una versión para coro.

Es muy común en los repertorios corales vascos,     y aparece en la mayoría de los cancioneros vascos tradicionales.

Letra 
Esta es la letra de la canción: 

{| class="wikitable"
|+
!Euskera
!Traducción al español
|-
|Goiko mendian elurra dago
errekaldean izotza.

Goiko mendian elurra dago

errekaldean izotza.

Ni zugandik aske nago ta

pozik daukat bihotza.

Goiko mendian elurra dago

errekaldean izotza.

Uda hastean eguzkitara

urtzen denean elurra

zuk ere sendiko duzu 

urrikiaren uztara.
|Hay nieve en la alta montaña

hielo a la vera del arroyo.

Hay nieve en la alta montaña

hielo a la vera del arroyo.

Estoy libre tuyo

mi corazón está dichosoHay nieve en la alta montañahielo a la vera del arroyo.Cuando al principio del verano

la nieve se derrita al sol

tú también lo sentirás

en la cosecha de octubre.
|}
 Doinua 
Esta es una versión simplificada de la melodía: 

 Referencias 

 Ver también 

Olentzero

 Enlaces externos 

 Cancionero Popular del País Vasco'', t. II, pág. 101 Colección Auñamendi, n.° 59, San Sebastián 1968.

Canciones en euskera